Epidemic Records és un segell discogràfic de hip hop fundat pels productors latins Cool and Dre i distribuït per Jive Records. Els artistes inclosos són Dirtbag i Tony Sunshine.

Discogràfiques dels Estats Units